Plinius är namnet på två romerska författare:

 Plinius den äldre, Gaius Plinius Secundus maior, ca 23–79
 Plinius den yngre, Gaius Plinius Cecilius Secundus, ca 63–113